Drapetes est un genre d'insectes coléoptères de la famille des Elateridae.

 Drapetes est un genre de plantes dicotylédones de la famille des Thymelaeaceae.